Давід Вілья — іспанський футболіст, чемпіон Європи та світу.
 Емануель Вілья (1982) — аргентинський футболіст.
 Панчо Вілья — один із лідерів Мексиканської революції 1917 року.
 Рікардо Вілья — аргентинський футболіст, чемпіон світу 1978 року.